Четри — индийская фамилия. Известные носители:

 Четри, Киран (род. 1974) — американская журналистка и телеведущая.
 Четри, Сунил (род. 1984) — индийский футболист.